Washing (englisch für „Waschen“) steht für:

 Washing (Modellbau), Verfahren im Modellbau

Siehe auch:
 Greenwashing
 Schönfärberei #Grünfärberei
 Pinkwashing
 Sportswashing
 Whitewashing
 Woke #Woke Washing